Ековил може да се односи на:

 Ековил (Ер), насељено место у Француској, у департману Ер
 Ековил (Калвадос), насељено место у Француској, у департману Калвадос